Anna Blässe est une joueuse de football internationale allemande. Elle a joué pour le club du Hambourg SV et est la joueuse ayant disputé le plus de match sous les couleurs du VfL Wolfsburg. Elle joue pour l'équipe nationale allemande depuis 2015.

Biographie 
Elle est mariée à Lara Dickenmann depuis 2020.

Statistiques détaillées

Palmarès 
 Vainqueur de la Ligue des champions en 2013 et 2014 avec le VfL Wolfsburg
 Finaliste de la Ligue des champions en 2016 et 2018 et 2020 avec le VfL Wolfsburg
 Championne d'Allemagne en 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022 avec le VfL Wolfsburg
 Vice-championne d'Allemagne en 2012, 2014 et 2016 avec le VfL Wolfsburg
 Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 avec le VfL Wolfsburg

Références

Liens externes 

Footballeuse internationale allemande
Joueuse du Hambourg SV
Joueuse du VfL Wolfsburg
Joueuse du FF USV Iéna
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA
Naissance en février 1987
Naissance à Weimar